

Monde économique
 ZEF est l'acronyme de Zone économique franche ou frontalière.

Monde maritime
 Le Zef est un dériveur de promenade.

Mouvement culturel
 Le Zef désigne un mouvement contre-culturel d'Afrique du Sud.